Paez (volk), een Colombiaans indianenvolk
Paez (taal), de isolaat, door dit volk gesproken
Páez (Boyacá), een gemeente in Colombia
Páez (Cauca), een gemeente in Colombia
Páez (Apure), een gemeente in de Venezolaanse staat Apure
Páez (Miranda), een gemeente in de Venezolaanse staat Miranda
Páez (Portuguesa), een gemeente in de Venezolaanse staat Portuguesa
Páez (Zulia), een gemeente in de Venezolaanse staat Zulia
José Antonio Páez, een gemeente in de Venezolaanse staat Yaracuy